Pseudorhizopogon är ett släkte av svampar. Pseudorhizopogon ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudorhizopogon